

Localidades 

Dearing (Geórgia)
Dearing (Kansas)

Desambiguações de topônimos